Ludington ist der Familienname folgender Personen:

 Harrison Ludington (1812–1891), US-amerikanischer Politiker
 Henry Ludington (1739–1817), US-amerikanische Militärperson im Unabhängigkeitskrieg
 Marshall Ludington (1839–1919), Brigadegeneral der US Army
 Nancy Ludington (* 1939), US-amerikanische Eiskunstläuferin
 Ronald Ludington (1934–2020), US-amerikanischer Eiskunstläufer
 Sybil Ludington (etwa 1761–1839), Tochter von Henry Ludington und Person im Unabhängigkeitskrieg
 Tyler Ludington, US-amerikanischer Biathlet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ludington (Louisiana)
 Ludington (Michigan)
 Ludington (Montana)
 Ludington (Ohio)
 Ludington (Wisconsin), im Eau Claire County
 Ludington (Town, Eau Claire County), Town(ship) in Wisconsin